Григо́рий Серге́евич Голи́цын:
 Голицын, Григорий Сергеевич (1779—1848) — пензенский губернатор, сенатор.
 Голицын, Григорий Сергеевич (1838—1907) — генерал от инфантерии, военный губернатор Уральской области, командующий Кавказским военным округом.